Полад Аджиевич Полад-Заде (24 октября 1931 — 26 февраля 2018) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 

В 1955 году окончил Московский институт водного хозяйства.

 1955—1956 — мастер, прораб, начальник участка строительного управления № 2 треста «Таджикгидрострой», Курган-Тюбе.
 1956 — старший инженер технического отдела Главного управления «Кура-Араксводстрой», Баку.
 1956—1959 — старший прораб, главный инженер СМК № 8 Главного управления «Кура-Араксводстрой», Али-Байрамлы.
 1959—1963 — главный инженер СУ-2 Главного управления «Кура-Араксводстрой», Агдамский район.
 1963—1964 — заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КП Азербайджана.
 1964—1965 — начальник Закавказского производственного управления по орошаемому земледелию Госземводхоза СССР, Баку.
 1965—1970 — первый заместитель начальника, начальник «Главкураараксводстрой».
 1970—1974 — начальник Главного управления по мелиоративному строительству в Азербайджанской ССР «Главазмелиоводстрой».
 1974—1989 — первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР.
 1989—1990 — первый заместитель министра (исполняющий обязанности министра) водохозяйственного строительства СССР.
 1990—1991 — председатель Государственного концерна «Водстрой».
 С 1992 года генеральный директор, с 2005 года председатель совета директоров ОАО «Водстрой».

Награды 
 орден Октябрьской революции
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Министры мелиорации и водного хозяйства СССР
Работники Госплана СССР
Родившиеся в Тбилиси
Заместители министров СССР